Чемпионат Канады по фигурному катанию 2010 года () — национальный чемпионат Канады сезона 2009-2010. Спортсмены соревновались на детском (новички),юниорском и «взрослом» возрастных уровнях в категориях мужское и женское одиночное катание, парное катание и танцы на льду. 

Турнир прошёл с 11 по 17 января 2010 года в Лондоне, провинция Онтарио на арене «John Labatt Centre» (взрослые спортсмены) и «Western Fair Sports Centre» (новички и юниоры).

По результатам этого чемпионата была сформирована сборная команда Канады на Олимпийские игры в Ванкувере, где у страны было по две путёвки во всех дисциплинах фигурного катания, а также на чемпионат Четырёх континентов и чемпионат мира среди юниоров.

Результаты

Мужчины

Женщины 

 WD = снялась с соревнований

Пары

Танцы на льду

Ссылки 
 Результаты «взрослого» чемпионата 
 результаты юниоров и «новичков»

Чемпионаты Канады по фигурному катанию
2010 год в фигурном катании
Спорт в Канаде в 2010 году
Спортивные соревнования в Лондоне (Онтарио)
Фигурное катание в сезоне 2009/2010